Texhoma kan syfta på:

 Texhoma, Oklahoma
 Texhoma, Texas